Zulte (plant), eetbaar
 Lamsoor, niet eetbaar

bladgroente